XXVII Mistrzostwa Świata Wojskowych w zapasach w 2010 rozgrywane były w dniach 10 – 16 sierpnia w Lahti w Finlandii. Startowali zawodnicy z 22 krajów.

Tabela medalowa

Rezultaty

Mężczyźni

Styl klasyczny

Styl wolny

Kobiety

Styl wolny

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

2010 w zapasach
Sport w Lahti
2010 w Finlandii
Zapasy w Finlandii
Mistrzostwa świata wojskowych w zapasach